Rüti (hochdeutsch „Rodung“) ist der Name folgender Orte im deutschsprachigen Teil der Schweiz:

 Rüti GL, frühere Gemeinde im Kanton Glarus
 Rüti ZH, Gemeinde im Kanton Zürich
 Kloster Rüti, ein ehemaliges Prämonstratenserkloster in der Gemeinde Rüti ZH
 Rüti bei Büren, Gemeinde im Kanton Bern
 Rüti bei Lyssach, Gemeinde im Kanton Bern
 Rüti bei Riggisberg, frühere Gemeinde im Kanton Bern
 Rüti, namengebender Ort der früheren Gemeinde St. Antönien Rüti im Kanton Graubünden
 Rüti, Weiler in der Gemeinde Hägglingen im Kanton Aargau
 Rüti, Weiler im Tal Schärlig in der Gemeinde Marbach im Kanton Luzern
 Rüti, Weiler in der Gemeinde Waldkirch SG im Kanton St. Gallen
 Rüti (auch Reuti), Weiler in der Gemeinde Thundorf TG im Kanton Thurgau
 Rüti, Weiler bei Rotkreuz im Kanton Zug, siehe Rotkreuz ZG

Siehe auch:
 Rütli, Bergwiese am westlichen Ufer des Urnersees, Ort des Rütlischwurs
 Rüthi, Gemeinde im Kanton St. Gallen
 Rüthy
 Rütti
 Litzirüti
 Sunnenrüti, Fraktion der Bündner Gemeinde Langwies im Schanfigg
 Stiftung Rütimattli, Behinderteneinrichtung in Sachseln, Kanton Obwalden